Le  Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 20 ans s'est déroulé en 2000 à Neuchâtel (Suisse).

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Classement 9-12

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final 

Volley-ball en 2000
2000
Championnat d'Europe en 2000
Volley-ball F U20 2000
Sport en Suisse en 2000